A Tomboló a turzások egy fajtája, amely szigetek és a szárazföld között jön létre
Tomboló a Transformers című film egyik szereplője
Tombolo olasz település, ahol a későbbi X. Piusz pápa pályája kezdetén dolgozott